Гран-прі Австралії 2016 (офіційно 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, яка пройшла 20 березня 2016 року на трасі Альберт-Парк в Мельбурні, Австралія. Вона стала першою гонкою сезону 2016.

Класифікація

Примітки
 — Вальттері Боттас отримав штраф, 5 позицій на старті, за позапланову заміну коробки передач.
 — Ріо Харьянто rотримав штраф, 3 позицій на старті, після зіткнення на піт-лейні з Роменом Грожаном, під час третьої практики.

Перегони

Примітки
 — Болід Даніїла Квята не стартував на прогрівочному колі, через це інші гонщики проїхали ще одне коло.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Все про Гран Прі Австралії 2016 - більше 1000 фото, Inside Grand Prix, Повні результати всіх сесій та перегонів

Гран-прі Австралії
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Березень 2016
2016 в австралійському спорті